Склад збірної Болгарії на чемпіонаті світу 1994 

Докладніше...Болгарія
Болгарія 1994